Діона (міфологія) — грецька богиня
 Діона (супутник) — супутник планети Сатурн
 106 Діона — мала планета (астероїд) у Сонячній системі